Miejscowości w USA:
 Sunset – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Crittenden
 Sunset – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Miami-Dade
 Sunset – miejscowość w stanie Luizjana, w parafii St. Landry
 Sunset – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Montague
 Sunset – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Starr
 Sunset – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Davis
 Sunset – film, reż. Blake Edwards
 Sunset – album studyjny Honoraty Skarbek